Die Alpinen Skiweltmeisterschaften 2021 waren die 46. Alpinen Skiweltmeisterschaften und wurden vom 8. bis 21. Februar 2021 in Cortina d’Ampezzo in Italien ausgetragen. Auf dem Programm standen 13 Entscheidungen, je sechs für Männer und Frauen sowie ein gemischter Wettbewerb. Cortina d’Ampezzo war zum dritten Mal Gastgeber der Weltmeisterschaften nach 1932 und 1956 (im Rahmen der Olympischen Winterspiele). Zudem wurden die Alpinen Skiweltmeisterschaften 1941, deren Ergebnisse aufgrund der Teilnahmebedingungen im Jahr 1946 annulliert wurden, in Cortina d’Ampezzo ausgetragen.

Vorbereitungen 
Die Fédération Internationale de Ski (FIS) verkaufte die Vermarktungs- und Fernsehrechte im November 2013 an das Unternehmen Infront Sports & Media. Interessierte Kandidaten mussten das detaillierte Bewerbungskonzept bis zum 1. September 2015 vorlegen. Die Entscheidung über den Austragungsort fiel am 9. Juni 2016 anlässlich des 50. FIS-Kongresses in Cancún. Nachdem sich der österreichische Skiverband für eine Bewerbung 2023 entschieden hatte, wurde damit dem einzigen verbliebenen Kandidaten Cortina d’Ampezzo – der zuvor viermal erfolglos gewesen war – der Zuschlag erteilt.

Am 13. Februar 2019, während der Weltmeisterschaften in Åre, entschied das FIS-Council, den umstrittenen Kombinationswettbewerb auch in Cortina durchzuführen und neu auch, sowohl für die Männer als auch für die Frauen, ein Parallelrennen abzuhalten. Dies geschah entgegen der Empfehlung des alpinen Exekutivkomitees, das sich für die Streichung der Kombination ausgesprochen hatte. Erstmals werden bei den Alpinen nun dreizehn Wettbewerbe stattfinden, je sechs bei den Männern und den Frauen sowie der gemeinsame Mannschaftswettbewerb, der seit den Weltmeisterschaften 2011 in Garmisch-Partenkirchen in einem Parallelformat abgehalten wird.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Angesichts sehr hoher Fallzahlen in Italien zu Beginn der COVID-19-Pandemie ersuchten das Organisationskomitee und das Comitato Olimpico Nazionale Italiano im Mai 2020 um eine Verschiebung der Weltmeisterschaft. Sie strebten einen Termin unmittelbar nach den Olympischen Winterspielen 2022 an. Das FIS-Council beschloss jedoch am 2. Juli 2020 nach einer Telefonkonferenz, die Weltmeisterschaften zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt durchzuführen. Am 13. Januar 2021 entschied die italienische Regierung auf Empfehlung des wissenschaftlichen Expertenrates, dass die Veranstaltung nur unter strengen Auflagen und ohne Zuschauer stattfinden darf. Sportminister Vincenzo Spadafora betonte, dass „eine Teilnahme von Fans ein zu grosses Risiko in dieser Zeit“ darstelle; die Sicherheit der Athleten und der Arbeiter sei aber garantiert. Um einer Ausbreitung des Virus vorzubeugen, gelten rigorose Schutzmaßnahmen. Vorgesehen sind vier „Blasen“ mit möglichst wenig Interaktion, Antigen-Schnelltests alle drei Tage, elektronische Zutritts- und Bewegungskontrollen, Gesundheitsfragebögen, Maskenpflicht und Temperaturscans.

Teilnehmer 

In Folge des russischen Dopingskandals (siehe McLaren-Report und Olympische Winterspiele 2014 in Sotschi) müssen die russischen Athleten aufgrund des WADA-Entscheides vom Dezember 2020 unter einer neutralen Flagge (Logo des russischen nationalen olympischen Komitees auf weißem Grund) und unter der Länderbezeichnung „Russian Ski Federation“ (RSF) () antreten. Die Anzüge dürfen aber den richtigen Ländernamen tragen. Diese Regelung gilt auch für die anderen FIS-Weltmeisterschaften, die 2021 ausgetragen werden. An den olympischen Winterspielen von 2018 galt eine ähnliche Regelung (siehe Olympic Athletes from Russia).

Programm 

Hinweise
 Die Kombination der Damen wurde am 8. Februar wegen starken Schneefalls abgesagt. Sie fand am 15. Februar statt.
 Der Super-G der Herren wurde vom 9. auf den 11. Februar verlegt. Um die Piste für den Super-G der Frauen vorzubereiten, wurden mehr als 350 Helfer und mehr als ein Dutzend Pistenfahrzeuge benötigt.
 Der Super-G der Damen am 9. Februar wurde zunächst nach Absage des Herren-Bewerbs auf 13:00 Uhr verlegt, aufgrund einer Nebelbank wurde das Rennen auf den Reservestart herunterverlegt und schlussendlich abgesagt. Er wurde am 11. Februar nachgeholt.
 Die Kombination der Herren am 10. Februar wurde bereits am Vortag aufgrund der Wetterprognosen abgesagt. Sie wurde am 15. Februar nachgeholt.

Abfahrtstrainings

Qualifikationsrennen

Medaillenspiegel

Ergebnisse Herren

Abfahrt 

Datum: 14. Februar 2021, 11:00 Uhr 
Strecke: Vertigine 
Starthöhe: 2400 m, Zielhöhe: 1560 m 
Höhenunterschied: 840 m, Länge: 2740 m 
Max. Gefälle: 61 %, ⌀ Gefälle: 31 % 
Kurssetzer: Hannes Trinkl (FIS), 38 Tore 
42 Läufer am Start, davon 34 klassiert.

Ausgeschieden u. a.: Matthias Mayer (AUT), Maxence Muzaton (FRA), Florian Schieder (ITA), Niels Hintermann (SUI)

Titelverteidiger: 

Mit einer Hundertstelsekunde Abstand auf den Sieger handelt es sich um den knappsten Ausgang einer WM-Abfahrt. Florian Schieder musste nach einem Sturz verletzt ins Tal gefahren werden. Maxence Muzaton gelang es bei rund 120 km/h Geschwindigkeit, nach einem Sturz rückwärts fahrend auf den Skiern zu landen. Er schied jedoch wegen eines verpassten Tores aus. Romed Baumann rutschte im Zielbereich in die Bande und zog sich eine blutende Wunde im Gesicht zu.

Super-G 

Datum: 11. Februar 2021, 13:00 Uhr 
Strecke: Vertigine
Starthöhe: 2190 m, Zielhöhe: 1560 m 
Höhenunterschied: 630 m, Länge: 2080 m 
Max. Gefälle: 61 %, ⌀ Gefälle: 30 % 
Kurssetzer: Alberto Ghidoni, 41 Tore 
55 Läufer am Start, davon 34 klassiert. 
Ausgeschieden u. a.: Mattia Casse (ITA), Mauro Caviezel (SUI), Johan Clarey (FRA), Max Franz (AUT), Loïc Meillard (SUI), Felix Monsén (SWE), Dominik Schwaiger (GER), Christian Walder (AUT)

Titelverteidiger: 

Mit Walder, Meillard und Caviezel schieden die ersten drei startenden Athleten hintereinander am Vertigine-Sprung aus. Die Anfahrt auf diese Schlüsselstelle war durch tiefe Temperaturen in der Nacht vor dem Rennen unerwartet schnell geworden, wovon sich viele der Athleten überraschen ließen.

Riesenslalom 

Datum: 19. Februar 2021, 10:00 Uhr / 13:30 Uhr 
Strecke: Labirinti 
Starthöhe: 2010 m, Zielhöhe: 1560 m 
Höhenunterschied: 450 m, Länge: 1320 m 
Max. Gefälle: 55 %, ⌀ Gefälle: 34 % 
Kurssetzer 1. Lauf: Fabien Munier (FRA), 60 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Michael Rottensteiner (NOR), 58 Tore 
100 Läufer am Start, davon 44 klassiert.

Ausgeschieden im 1. Durchgang u. a.: Gino Caviezel (SUI), Manuel Feller (AUT), Justin Murisier (SUI), Marco Odermatt (SUI), Trevor Philp (CAN), Erik Read (CAN), Hubertus von Hohenlohe (MEX) 
Ausgeschieden im 2. Durchgang u. a. Giovanni Borsotti (ITA), Stefan Brennsteiner (AUT), Thibaut Favrot (FRA), Alexis Pinturault (FRA), Mattias Rönngren (SWE), Alexander Schmid (GER), Fabian Wilkens Solheim (NOR)

Titelverteidiger: 

Die Qualifikation fand am Vortag statt. Von den gemeldeten 113 Läufern konnten sich 78 platzieren, 33 schieden aus, 2 traten nicht an.

Das Rennen war geprägt von einer Vielzahl an Überraschungen, so konnte kein einziger Fahrer aus der Topgruppe eine Medaille holen. Der Weltmeister Mathieu Faivre holte bislang erst einen einzigen Sieg im Weltcup und wurde nunmehr Doppelweltmeister. Nach dem ersten Durchgang lag noch der Gesamtweltcupführende Alexis Pinturault deutlich voran, dieser schied jedoch im 2. Durchgang aus.

Slalom 

Datum: 21. Februar 2021, 10:00 Uhr / 13:30 Uhr 
Strecke: Druscié A 
Starthöhe: 1710 m, Zielhöhe: 1490 m 
Höhenunterschied: 220 m, Länge: 550 m 
Max. Gefälle: 60 %, ⌀ Gefälle: 40 % 
Kurssetzer 1. Lauf: Matteo Joris (SUI), 63 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Marko Pfeifer (AUT), 65 Tore 
100 Läufer am Start, davon 37 klassiert.

Ausgeschieden im 1. Durchgang u. a.: Alexander Choroschilow (RSF), Loïc Meillard (SUI), Victor Muffat-Jeandet (FRA), Dave Ryding (GBR), Luca Aerni (SUI)

Ausgeschieden im 2. Durchgang u. a.: Marco Schwarz (AUT), Kristoffer Jakobsen (SWE), Albert Popow (BUL), Manuel Feller (AUT)

Titelverteidiger:  (zurückgetreten)

Die FIS hatte angesichts der zu erwarteten warmen Temperaturen die Startregel für den zweiten Durchgang des Herrenslaloms bei den Skiweltmeisterschaften geändert. Nicht der 30. des ersten Durchgangs eröffnete am Sonntag in Cortina d’Ampezzo den zweiten Durchgang, sondern der Athlet mit der 15.-schnellsten Zeit.

Alpine Kombination 

Datum: 15. Februar 2021, 11:15 Uhr / 15:20 Uhr

Super-G-Strecke: Olimpia delle Tofane 
Starthöhe: 2190 m, Zielhöhe: 1560 m 
Höhenunterschied: 630 m, Länge: 2100 m 
Max. Gefälle: 65 %, ⌀ Gefälle: 30 % 
Kurssetzer: Pete Anderson (NOR), 40 Tore

Slalomstrecke: Rumerlo
Starthöhe: 1740 m, Zielhöhe: 1560 m 
Höhenunterschied: 180 m, Länge: 540 
Max. Gefälle: 38 %, ⌀ Gefälle: 33 % 
Kurssetzer: Julien Vuignier (SUI), 69 Tore

44 Läufer am Start, davon 23 klassiert. 
Ausgeschieden im Super-G u. a.: Marco Pfiffner (LIE), Mattias Rönngren (SWE) 
Ausgeschieden im Slalom u. a.: Luca Aerni (SUI), Nils Allègre (FRA), Martin Čater (SLO), Gino Caviezel (SUI), Kjetil Jansrud (NOR), Vincent Kriechmayr (AUT), Matthias Mayer (AUT)

Titelverteidiger:

Parallelrennen 

Datum: 16. Februar 2021, 09:00 Uhr (Qualifikation) / 14:00 Uhr
Strecke: Rumerlo
Starthöhe: 1665 m, Zielhöhe: 1560 m
Höhenunterschied: 105 m, Länge: 350 m
Max. Gefälle: 38 %, ⌀ Gefälle: 30 %

Nicht qualifiziert u. a.: Roland Leitinger (AUT), Justin Murisier (SUI), Marco Schwarz (AUT), Adrian Pertl (AUT), Gino Caviezel (SUI), Sebastian Holzmann (GER)

Beim Parallelrennen war der rote, vom Starthäuschen gesehen linke Kurs deutlich schneller als der blaue. Da der Vorsprung im 1. Lauf gemäß den Regeln höchstens eine halbe Sekunde beträgt, hatte der im 2. Lauf auf dem blauen Kurs startende Rennfahrer einen Nachteil; er konnte den erzielten Vorsprung nur mit sehr großer Mühe verteidigen. Dies zeigte sich auch in den Läufen der Frauen.

Die Qualifikation wurde auf der Strecke Lino Lacedelli ausgetragen (Starthöhe 2055 m, Zielhöhe 1890 m, Höhenunterschied 165 m). Es wurde nur ein Lauf gefahren; die besten acht je Kurs erreichten das Finale. Nur die Finalteilnehmer erhielten Punkte für die Weltcup-Startliste.

Tableau

Ergebnisse Damen

Abfahrt 

Datum: 13. Februar 2021, 11:00 Uhr 
Strecke: Olimpia delle Tofane 
Starthöhe: 2320 m, Zielhöhe: 1560 m 
Höhenunterschied: 760 m, Länge: 2560 m 
Max. Gefälle: 65 %, ⌀ Gefälle: 30 % 
Kurssetzer: Jean-Philippe Vulliet (FIS), 37 Tore 
31 Läuferinnen am Start, davon 30 klassiert.

Titelverteidigerin:

Super-G 

Datum: 11. Februar 2021, 10:45 Uhr 
Strecke: Olimpia delle Tofane 
Starthöhe: 2190 m, Zielhöhe: 1560 m 
Höhenunterschied: 630 m, Länge: 2100 m 
Max. Gefälle: 65 %, ⌀ Gefälle: 30 % 
Kurssetzer: Giovanni Feltrini (ITA), 45 Tore 
43 Läuferinnen am Start, davon 39 klassiert.

Titelverteidigerin:

Riesenslalom 

Datum: 18. Februar 2021, 10:00 Uhr / 13:30 Uhr 
Strecke: Olimpia delle Tofane 
Starthöhe: 1960 m, Zielhöhe: 1560 m 
Höhenunterschied: 400 m, Länge: 1310 m 
Max. Gefälle: 45 %, ⌀ Gefälle: 30 % 
Kurssetzer 1. Lauf: Hannes Zöchling (AUT), 55 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Livio Magoni (SVK), 53 Tore 
99 Läuferinnen am Start, davon 50 klassiert.

Ausgeschieden im 1. Durchgang u. a.: Federica Brignone (ITA), Franziska Gritsch (AUT), A J Hurt (USA), Paula Moltzan (USA) 
Ausgeschieden im 2. Durchgang u. a.: Sara Hector (SWE), Meta Hrovat (SLO), Stephanie Brunner (AUT)

Titelverteidigerin:

Slalom 

Datum: 20. Februar 2021, 10:00 Uhr / 13:30 Uhr 
Strecke: Druscié A 
Starthöhe: 1710 m, Zielhöhe: 1490 m 
Höhenunterschied: 220 m, Länge: 550 m 
Max. Gefälle: 60 %, ⌀ Gefälle: 40 % 
Kurssetzer 1. Lauf: Alois Prenn (SUI), 62 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Tim Gfeller (NOR), 62 Tore 
107 Läuferinnen am Start, davon 43 klassiert.

Ausgeschieden im 1. Durchgang u. a.: Michelle Gisin (SUI), Katharina Huber (AUT), Federica Brignone (ITA), Paula Moltzan (USA), Kristina Riis-Johannessen (NOR), Meta Hrovat (SLO), Charlotte Lingg (LIE)

Ausgeschieden im 2. Durchgang u. a.: Mina Fürst Holtmann (NOR), Erin Mielzynski (CAN), Mélanie Meillard (SUI), Nina O’Brien (USA), Emma Aicher (DEU)

Titelverteidigerin:

Alpine Kombination 

Datum: 15. Februar 2021, 09:45 Uhr / 14:10 Uhr

Super-G-Strecke: Olimpia delle Tofane
Starthöhe: 2190 m, Zielhöhe: 1560 m
Höhenunterschied: 630 m, Länge: 2100 m
Max. Gefälle: 65 %, ⌀ Gefälle: 30 % 
Kurssetzer: Roland Platzer (SUI), 40 Tore

Slalomstrecke: Rumerlo
Starthöhe: 1740 m, Zielhöhe: 1560 m
Höhenunterschied: 180 m, Länge: 540
Max. Gefälle: 38 %, ⌀ Gefälle: 33 %
Kurssetzer: Manuel Gamper (CAN), 58 Tore

33 Läuferinnen am Start, davon 15 klassiert.
Ausgeschieden im Super-G u. a.: Nadia Delago (ITA), Breezy Johnson (USA)
Ausgeschieden im Slalom u. a.: Estelle Alphand (SWE), Federica Brignone (ITA), Marie-Michèle Gagnon (CAN), Wendy Holdener (SUI), Meta Hrovat (SLO), Priska Nufer (SUI), Kajsa Vickhoff Lie (NOR), Ariane Rädler (AUT), Jasmina Suter (SUI)

Titelverteidigerin:

Parallelrennen 

Datum: 16. Februar 2021, 09:00 Uhr (Qualifikation) / 14:00 Uhr
Strecke: Rumerlo
Starthöhe: 1665 m, Zielhöhe: 1560 m
Höhenunterschied: 105 m, Länge: 350 m
Max. Gefälle: 38 %, ⌀ Gefälle: 30 %

Nicht qualifiziert u. a.: Petra Vlhová (SVK), Lara Gut-Behrami (SUI), Franziska Gritsch (AUT), Lena Dürr (GER), Jasmina Suter (SUI), Ramona Siebenhofer (AUT), Camille Rast (SUI), Emma Aicher (GER), Charlotte Lingg (LIE)

Im Finale kamen Marta Bassino und Katharina Liensberger zeitgleich ins Ziel. Nachdem aufgrund der besseren Laufzeit im 2. Duell Bassino zunächst als neue Weltmeisterin gewertet wurde, übergab die FIS eine halbe Stunde nach Rennende auch der Österreicherin die Goldmedaille, sodass es also zwei Weltmeisterinnen im Parallelrennen gibt. Liensberger erfuhr von ihrem Glück erst während der Interviews; die FIS korrigierte die Wertung erst auf Intervention des österreichischen Trainers Toni Giger.

Aufgrund der Regeln (siehe oben, Wettbewerb der Männer) nannte Federica Brignone den Wettlauf „das unfairste Rennen“ ihres Lebens und erklärte, die FIS habe schon vorher die Kritik der Athletinnen am Parallelrennen abgelehnt. Zum Beispiel erzielte Wendy Holdener auf ihrem ersten Lauf mehr als eine Sekunde Vorsprung auf Paula Moltzan. Auf dem langsameren blauen Kurs musste sie mit dem vorgeschriebenen Vorsprung von einer halben Sekunde starten, und schied mit 0,36 Sekunden Rückstand aus.

Die Qualifikation wurde auf der Strecke Lino Lacedelli ausgetragen (Starthöhe 2055 m, Zielhöhe 1890 m, Höhenunterschied 165 m). Es wurde nur ein Lauf gefahren; die besten acht je Kurs erreichten das Finale. Nur die Finalteilnehmer erhielten Punkte für die Weltcup-Startliste.

Tableau

Mannschaftswettbewerb

Ergebnis 

Datum: 17. Februar 2021, 14:00 Uhr 
Strecke: Rumerlo 
Starthöhe: 1665 m, Zielhöhe: 1560 m 
Höhenunterschied: 105 m, Länge: 350 m 
Max. Gefälle: 38 %, ⌀ Gefälle: 30 %

Titelverteidiger:

Tableau

Weblinks 
 Offizielle Website (italienisch, englisch)

Einzelnachweise 

2021
Sportveranstaltung 2021
Weltmeisterschaften 2021
Sportveranstaltung in Cortina d’Ampezzo